Цяо (Qiao) — китайская фамилия, китайский клан. 谯 — сторожевая башня.

Известные Цяо 
 Цяо Гуаньхуа (1913—1983) — китайский маоистский политик, четвертый министр иностранных дел КНР.
  (род. 1986) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Цяо Цинчэнь (род. 1939) — китайский военачальник, главнокомандующий ВВС НОАК (2002—2007).
 Цяо Цзун (? — 413) — основатель и единственный правитель Западной Шу. 
  (201—270) — персонаж китайской истории из царства Шу периода Троецарствия.
 Цяо Ши (1924—2015) — китайский партийный и государственный деятель.
 Цяо Я (род. 1977) — китайская гимнастка.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии